Il doppio del torneo di tennis Virginia Slims of Kansas 1983, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1983, ha avuto come vincitrici Sandy Collins e Elizabeth Smylie che hanno battuto in finale Chris O'Neil e Brenda Remilton-Ward 7–5, 7–6,

Teste di serie 

 Sandy Collins /  Elizabeth Smylie (Campionesse)
 Chris O'Neil /  Brenda Remilton-Ward (finale)

 Renee Blount /  Anne Minter (primo turno)
 Iwona Kuczynska /  Renata Sasak (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Kansas 1983